

Лінкольншир — місто, штат Кентуккі
 Лінкольншир — селище, штат Іллінойс